Лисандро Отеро Гонсалес (; 4 июня 1932 — 3 января 2008) — кубинский писатель и журналист, считается одним из зачинателей латиноамериканской документально-художественной литературы, дипломат.

Биография 
Родился в Гаване  4 июня 1932 года в семье учителей и журналистов.

Начал писать свои первые рассказы, когда ему было около 14 лет.

Изучал философию в Гаване до 1954 года и окончил Национальную школа журналистики Мануэля Маркеса Стерлинга, получив степень журналиста. Публиковал обзоры фильмов в гаванской газете Excelsior. Был корреспондентом в Париже, где также с 1954 по 1956 год изучал литературу в Сорбонне.

Был главой отдела новостей 12-го канала, главным редактором газет Revolución и Gaceta de Cuba. Был директором журнала Cuba и Revolución y Cultura. Также сотрудничал с кубинской газетой Bohemia и со многими иностранными газетами, такими как испанская El País и ABC, французская Le Monde Diplomatique, американская The Washington Post, Carteles, Granma, Juventud Rebelde, El Mundo, Casa de las Américas, Partisans, Europe, Excelsior. Работал атташе по культуре в Чили, Великобритании и СССР.

В 1996 году он поселился в Мексике, гражданство которой получил через три года. Был директором культурного приложения «Арена» газеты «Excélsior».

Умер 3 января 2008 года.

Литературная и журналистская деятельность 
Опубликовал более 20 книг и множество эссе, новелл и публицистических статей. Его произведения переведены на четырнадцать языков, в числе которых немецкий, итальянский, французский, английский, русский, румынский, болгарский, венгерский и чешский языки.

Был удостоен литературной премии Casa de las Américas 1963 года за «La situación». В 1965 году он стал лауреатом конкурса Biblioteca Breve в Барселоне за роман «Pasión de Urbino» («Страсть Урбино»), в 1983 году получил премию литературной критики за «Temporadas de Angeles». В 2002 году он был удостоен .

В 1991 году был удостоен звания почётного профессора Академии художеств в Гаване. Также он был лауреатом Национальной премии за журналистику на Кубе, Ордена Феликса Эльмуза.

Был членом Королевской академии испанского языка и членом Североамериканской академии испанского языка. С 2004 года состоял президентом Кубинской академии языков.

Написал книгу для мюзикла El Solar.

Библиография 

 Tabaco para un Jueves Santo y otros cuentos cubanos. — Paris, 1955.
 La situación. — La Habana, 1963.
 Pasión de Urbino. — Buenos Aires, 1966.
 Temporada de Angeles. — La Habana, 1983; Bolero, 1984.
 La Travesía. — Ciudad de México, 1995.
 Charada. — La Habana, 2004.

на русском языке 
 Так было // Лисандро Отеро, Хосе Солер Пуиг. Так было. Бертильон 166. — : Прогресс, 1978.
 Разум и сила: Чили. Три года Народного единства. — : Прогресс, 1983.
 Пора ангелов. — : Радуга, 1987.

Примечания

Ссылки 
 Lisandro Otero VoltaireNet.Org
 Переводы статей Лисандро Отеро

Писатели Кубы
Революционеры Кубы
Коммунисты Кубы
Журналисты Кубы
Лауреаты Национальной литературной премии Кубы
Члены Королевской академии испанского языка